Proba masculină de decatlon de la Campionatul Mondial de Atletism din 2022 a avut loc în perioada 23-24 iulie 2022 pe Hayward Field din Eugene, SUA.

Numărul de puncte pentru calificare
Numărul de puncte necesar pentru calificare a fost 8350.

Program
<small>Ora este ora SUA (UTC-7)</small>

Rezultate

100 metri
Cursa a avut loc pe 23 iulie.

Săritura în lungime
Proba a avut loc pe 23 iulie.

Aruncarea greutății 
Proba de aruncare a greutății a avut loc pe 23 iulie.

Săritura în înălțime 
Proba de săritură în înălțime a avut loc pe 23 iulie.

400 metri 
Cursa de 400 metri a avut loc la 23 iulie.

110 metri garduri 
Cursa de 110 metri garduri a avut loc la 24 iulie.

Aruncarea discului 
Proba de aruncare a discului a avut loc pe 24 iulie .

Săritura cu prăjina 
Proba de săritură cu prăjina a avut loc la 24 iulie.

Aruncarea suliței 
Proba de aruncare a suliței a avut loc pe 24 iulie.

1500 metri 
Cursa de 1500 metri a avut loc pe 24 iulie.

Clasament final 

Clasamentul final a fost următorul:

Referințe

Probe la Campionatul Mondial de Atletism din 2022